

Onomastica
Meret – nelle lingue sami è l'equivalente del nome Margherita
Meret – in Svizzera è l'equivalente del nome Emerenziana

Persone
Alex Meret (1997) – calciatore italiano, di ruolo portiere

Altro
Meret – divinità egizia

Note